Balsamo – prodotto per capelli
Balsamo – nome proprio di persona
Balsamo – tipo di resine vegetali
Bálsamo – comune brasiliano dello stato di San Paolo
Balsamo – ex comune italiano aggregato nel 1929 a Cinisello, costituendo Cinisello Balsamo

Persone 
Antonio Balsamo – sassofonista italiano
Balsamo († 1232) – abate venerato come beato dalla Chiesa cattolica
Domenico Balsamo – attore italiano
Domenico Benedetto Balsamo – arcivescovo cattolico italiano
Elisa Balsamo – ciclista su strada e pistard italiana 
Fabio Balsamo - attore e youtuber italiano
Francesco Balsamo (1850-1922) – botanico italiano
Giuseppe Balsamo (1743-1795) – alchimista e avventuriero, noto come Cagliostro
Guido Balsamo Stella – pittore e incisore italiano
Gustavo Balsamo-Crivelli – scrittore italiano
Ignazio Balsamo – attore italiano
Maddalena Balsamo – attrice italiana
Mario Balsamo – regista italiano
Milena Balsamo – ex atleta paralimpica italiana
Paolo Balsamo – abate, scienziato, economista e storico italiano
Pasquale Balsamo – partigiano e giornalista italiano
Pietro Balsamo – giovane martire palestinese 
Raffaele Balsamo – cantante italiano
Riccardo Balsamo Crivelli – poeta italiano
Salvatore Balsamo – pittore italiano
Terry Balsamo – chitarrista statunitense
Umberto Balsamo – cantautore italiano